Acoyte puede referirse a:

 Acoyte, estación de la línea A de subterráneos de Buenos Aires, Argentina;
 Avenida Acoyte, vía de comunicación de Caballito y Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina;
 Acoyte, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 Combate de Acoyte, batalla de la guerra de independencia argentina.